Нельмач (от сельк. нял маҗь — голая тайга) — село в Парабельском районе Томской области России. Входит в состав Заводского сельского поселения. Возглавлял упразднённый Нельмачёвский сельсовет. Население  чел. () .

География 
Находится в центральной части региона, в лесной местности, у реки Нельмач, вблизи её впадения в реку Парабель.

 уличная сеть
 Переулки: Дачный пер., Школьный пер.
 Улицы: ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Сибирская, ул. Советская
 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
Объясняется топоним Нельмач Э. Г. Беккером из селькупского нё — «дочь» и мач — «лес, яр», то есть «дочерний яр».

Возглавляло село Нельмачевский сельсовет.

В соответствии с Законом Томской области от 15 октября 2004 года № 225-ОЗ село вошло в состав образованного муниципального образования Заводское сельское поселение.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 78 % от общей численности населения 388 чел..

Инфраструктура 
Нельмачевская основная школа (Школьный пер., 4)

Библиотека-филиал п. Нельмач (Сибирская ул., 22)

Отделение почтовой связи Нельмач 636633

Фельдшерско-акушерский пункт ОГБУЗ "Парабельская районная больница" с. Нельмач (ул. Сибирская, 22)

Транспорт 
Связь с населённым пунктом осуществляется через речной порт и по просёлочным дорогам. Подъездная дорога на автотрассу Могильный Мыс — Парабель — Каргасок (часть федеральной автомагистрали Северный широтный коридор).

Примечания 

Населённые пункты Парабельского района